Лопастник — название биологических таксонов:
 Лопастник () — род грибов семейства Гельвелловые.
 Лопастник () — род растений семейства Капустные.

См. также 
 Лопастники () — семейство насекомых отряда жесткокрылых.